Mužská čtyřhra Open 13 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na halovém tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzsko-kanadský pár Nicolas Mahut a Vasek Pospisil, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený britsko-finský pár Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara, který ve finále za 85 minut zdolal nizozemskou dvojici Sander Arends a David Pel po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–6. V utkání nečelili žádné brejkové hrozbě. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour získali první trofeje. Spolupráci navázali na challengerech v listopadu 2020, na nichž odehráli čtyři finále. Bodový zisk je posunul na nová kariérní maxima deblového žebříčku, když Glasspoolovi patřila 104. a Heliövaarovi 84. příčka.

Nasazení párů 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Jonny O'Mara /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
  Divij Šaran /  Igor Zelenay (1. kolo)
'

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021